Закарпа́тская нефтегазоно́сная о́бласть (укр. Закарпатська газоносна область) —— газоносная область на Украине, расположенная на территории Закарпатской области. Входит в состав Западного нефтегазоносного региона Украины. 

Состав:
 Русско-Комаровское газовое месторождение

Ссылки и источники 

 Шахтёрский энциклопедический словарь, 2004 г.

  

Незавершённые статьи по геологии
Полезные ископаемые Украины
Газовые месторождения Украины